

Toponyme 

 Sakala,ancienne région historique des tribus des Estes au Moyen Âge.

Patronyme 

 Fabrice N'Sakala (1990-), footballeur international congolais.
 Fashion Sakala (1997-), footballeur zambien.
 Jaroslav Sakala (1969-), sauteur à ski tchèque.
 Thomas Zondo Sakala (1955-), économiste zimbabwéen et banquier du développement.

Autres 
 La société Sakala,  société d'étudiants de l'université de Tartu (Estonie).